een open-source chatprogramma: gossip (software);
 een film uit 2000 van Davis Guggenheim: Gossip (film);
 een Zweedse film uit 2000: Gossip (zweedse film);
 een Amerikaanse indierockband: Gossip (band);
 de Engelse vertaling van het woord roddel
 een album van de groep Sleeping With Sirens: Gossip (Sleeping With Sirens)